Gibrat ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Gibrat (* 1954), französischer Comiczeichner und -autor
 Robert Gibrat (1904–1980; vollständig: Robert Pierre Louis Gibrat), französischer Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Gibrat's law (Gibrat's rule of proportionate growth)